The Dream of Eugene Aram – cortometraggio del 1916 diretto da Colin Campbell
The Dream of Eugene Aram – cortometraggio del 1923 prodotto dalla British & Colonial Kinematograph Company